Monsieur le Duc, nom donné à la cour de  :
 à Louis III de Bourbon-Condé (1668-1710), duc d'Enghien, puis prince de Condé ; 
 à son fils  Henri (1692-1740), prince de Condé ;
 « Monsieur le duc », saynète de L'Illustre Piégelé, ensemble de pièces de théâtre de Georges Courteline (1904) ;
 Monsieur le duc, film français réalisé par Jean de Limur, sorti en 1931 ;
 Monsieur le duc, court-métrage français d'après Georges Courteline réalisé par Claude Autant-Lara en 1932.